Розалин Иветт Брайант (; ), в замужестве Кларк () — американская легкоатлетка, специалистка по бегу на короткие дистанции. Выступала за сборную США по лёгкой атлетике в 1970-х и 1980-х годах, обладательница серебряной медали Олимпийских игр, чемпионка Панамериканских игр и Всемирной Универсиады, победительница и призёрка первенств национального значения.

Биография 
Розалин Брайант родилась 7 января 1956 года в Чикаго, штат Иллинойс. Занималась лёгкой атлетикой в Калифорнии, представляла клуб Los Angeles Mercurettes.

Впервые заявила о себе в сезоне 1975 года, став чемпионкой США в беге на 100 метров.

Благодаря череде удачных выступлений в 1976 году удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Монреале — в индивидуальном беге на 400 метров финишировала в финале пятой, тогда как в эстафете 4 × 400 метров вместе с соотечественницами Деброй Сапентер, Шейлой Ингрэм и Памелой Джайлз завоевала серебряную олимпийскую медаль, уступив в финале только команде из Восточной Германии.

В 1977 году стала чемпионкой США в беге на 200 метров в помещении, в дисциплине 400 метров победила на Всемирной Универсиаде в Софии, в эстафете 4 × 400 метров заняла шестое место на Кубке мира в Дюссельдорфе.

В 1979 году в 400-метровом беге получила серебро на Универсиаде в Мехико, в эстафете 4 × 400 метров одержала победу на Панамериканских играх в Сан-Хуане и стала третьей на Кубке мира в Монреале.

В 1980 году выиграла чемпионат США в беге на 400 метров в помещении.

Принимала участие во впервые проводившемся в 1983 году чемпионате мира по лёгкой атлетике в Хельсинки, где показала восьмой результат в индивидуальном беге на 400 метров и пятый результат в эстафете 4 × 400 метров.

Завершила спортивную карьеру по окончании сезона 1987 года.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Чемпионы США по лёгкой атлетике